Taaffe steht für:
 Viscount Taaffe, ein erblicher Adelstitel in der Peerage of Ireland, sowie Graf Taaffe, ein Reichsgrafen-Titel im Heiligen Römischen Reich und im Kaisertum Österreich.

Taaffe ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Taaffe (1833–1895), österreichischer Politiker; Ministerpräsident und Innenminister von Cisleithanien
 Emily Taaffe (* 1984), irische Schauspielerin
 Francis Taaffe, 3. Earl of Carlingford (1639–1704), Militärbefehlshaber und Politiker
 Franz Taaffe (1788–1849), österreichischer Offizier und Hofbeamter
 Heinrich Taaffe (1872–1928), österreichischer Gutsbesitzer
 John Taaffe, 1. Viscount Taaffe († 1642), irischer Adliger und Militär
 Ludwig Taaffe (1791–1855), österreichischer Jurist und Justizminister
 Peter Taaffe (* 1942), britischer Politiker
 Philip Taaffe (* 1955), US-amerikanischer Maler
 Richard Taaffe (1898–1967), österreichisch-irischer Edelsteinkundler
 Steven Taaffe (* 1979), englischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Taffe